Isla Middle puede referirse a los siguientes artículos:

 la Isla Middle, en el Territorio de Ultramar de Santa Helena, admnistrado por el Reino Unido; o
 la Isla Middle, isla chilena en el canal Messier.